Dampmaskinen er bestemt form af dampmaskine og kan henvise til:

 Dampmaskinen (dokumentarfilm) – dansk oplysningsfilm fra 1947
 Dampmaskinen (film) – dansk animationsfilm fra 1940 instrueret af Kaj Wedell Pape og Svend Holbæk